Окампо има више значења:

 Окампо, Асосијасион Ганадера (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Окампо (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Окампо (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Окампо (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Окампо (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Окампо (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Окампо (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Окампо (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Окампо (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Окампо (Окампо, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Окампо (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Окампо (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику